HMS Sjölejonet har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

, ubåt sjösatt 1936
, ubåt sjösatt 1967